Иван Само́хин: Самохин, Иван Климентьевич (1900—1987) — советский генерал-лейтенант авиации.
 Самохин, Иван Никитович (1925—1991) — полковник, Герой Советского Союза.